Finalen av Svenska cupen för damer 2021/2022 spelades den 26 maj 2022 på Malmö IP mellan FC Rosengård och BK Häcken. Matchen slutade 1–1 och fick avgöras genom en förlängning där FC Rosengård gjorde mål och slutligen vann med 2–1. Inför matchen var FC Rosengård regerande svenska mästare och BK Häcken regerande cupmästare. Det var FC Rosengårds sjätte cuptitel och de tangerade Öxabäcks IF:s rekord över flest cuptitlar.

Lagens väg till finalen
Resultaten står i favör till respektive lag.

Matchen  
{{Resultat med trupp
|bild      = Football pitch.svg
|datum     = 26 maj 2022
|tid       = 
|lag1      = FC Rosengård
|lag2      = BK Häcken
|resultat  =  
|halvtid   = 1 – 1
|efl       = ja
|mål1      = Bea Sprung Stefanie Sanders 
|mål2      =  Johanna Rytting Kaneryd
|arena     = Malmö IP
|spelplats = Malmö
|publik    = 1839
|domare    =Sara Persson
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare =Jilan TaherEmelie Elfstrand
|fjärdedomare =Lovisa Johansson
|femtedomare = 
|kitlag1=
|kitlag2=
|trupplag1 = 
|trupplag2 = 
}}

Källor
 Svenskfotboll.se

Noter

Svenska cupen i fotboll för damer 2021/2022
2021